signifie « lumière du soleil » en langue anglaise.

Personnalités

Surnoms 
 Ronnie "Sunshine" Bass (1955), American football player
 Sunshine Logroño (1951), Puerto Rican actor
 Sunshine Parker (1927–1999), American actor
 "Sunshine" Sonny Payne (1925), American radio presenter
 Valerie French (wrestling) (born 1962), American professional wrestling valet, better known as Sunshine

Prénoms 
 Sunshine Anderson (born 1974), American singer
 Sunshine Dizon (born 1983), Filipina actress

Noms de famille 
 Caroline Sunshine (born 1995), American actress
 Gary Sunshine, American playwright
 Louise Sunshine (1940), American businesswoman
 Ken Sunshine (born 1948), American public relations consultant
 Marion Sunshine (1894–1963), American actress
 Monty Sunshine (1928–2010), English clarinetist
 Souriya Sunshine (born 1946), Thai peace activist
 Tommie Sunshine (born 1971), American musician
 Tony Sunshine (born 1979), American singer

Géographie

Villes 
 Sunshine est une banlieue de Melbourne.
 Sunshine est une station de ski américaine.
 Sunshine (New South Wales), Australia
 Sunshine North (Victoria), Australia
 Sunshine West (Victoria), Australia
 Sunshine (Nouvelle Zélande)
 Sunshine, Ashley County, Arkansas, U.S.
 Sunshine, Garland County, Arkansas, U.S.
 Sunshine, Greenup County, Kentucky
 Sunshine, Harlan County, Kentucky
 Sunshine (Colorado), U.S.
 Sunshine (Louisiane), U.S.

Ponts et routes 
 Sunshine Bridge, Louisiana, U.S.
 Sunshine Skyway Bridge, Tampa Bay, Florida, U.S.
 Sunshine Way, a street in Mitcham, Surrey, England, named for its accommodation of sunlight-needy tuberculosis patients

Bâtiments 
 Sunshine 60, a 60-story building in Tokyo, and the tallest building in Japan until 1991
 Sunshine Building, a historic building in Albuquerque, New Mexico, U.S.

Autre 
 Sunshine Canyon, near Fourmile Canyon Creek in Colorado, U.S.
 Sunshine Mine in Idaho, U.S.
 Sunshine Motorway in Queensland, Australia
 Le pic Sunshine au Colorado
 Sunshine Village, a ski resort in Alberta, Canada
 Sunshine City (disambiguation)
 Sunshine Coast (disambiguation)
 Sunshine State (disambiguation)

Cinéma 

 , un film muet américain sorti en 1912;
  (), film canado-germano-austro-hongrois d'István Szabó sorti en 1999 ;
 , film britannique de Danny Boyle sorti en 2007.

Télévision

Téléfilm 

 , téléfilm américain de Joseph Sargent diffusé en 1973.

Série télévisée 

 , série télévisée britannique diffusée de  au  sur  ;
 , série télévisée américaine diffusée de  au  sur .

Roman 

 , roman de Robin McKinley publié en 2003.

Musique 

 , sous-genre de la musique pop.

Groupe 

 , groupe américain de disco ;
 , groupe serbe formé en 1993.

Album 

 , album de  sorti en  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , EP de Miranda Sex Garden sorti en  ;
 , album de  sorti le  ;
 Sunshine, album de S Club 7 sorti le .

Chanson 
 Sunshine, chanson des Paul Whiteman's  (avec Bing Crosby) de 1928.
 , chanson d'Aerosmith présente sur l'album Just Push Play sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson des  présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de David Guetta et Avicii présente sur l'album Nothing but the Beat sorti le  ;
 , chanson de Dino présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de Gabrielle présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Gareth Gates présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de Lil' Flip présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Rye Rye présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Superbus présente sur l'album Pop'n'Gum sorti le  ;
 , chanson de Twista présente sur l'album Kamikaze (album de Twista) sorti le .
 Sunshine, chanson du DJ Mike Candys présente sur l'album Smile (album de Mike Candys)  sorti en .

Voir aussi 

 

Homonymie de titre